Cocos Island kan syfta på följande:

 Isla del Coco, ö i Costa Rica 
 Cocos Island, Guam, ö i Guam
 Kokosöarna, australisk ögrupp i Indiska Oceanen